Drumtrainer Berlin ist eine 2008 von Dirk Erchinger gegründete private Schlagzeugschule in Berlin-Kreuzberg. Zu Drumtrainer Berlin gehören neben der Berufsausbildung auch eine Schlagzeugschule für Kinder, Drumtrainer Junior, und die Onlinelernplattform Drumtrainer.Online. 2012 wurde Drumtrainer Berlin vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit dem Preis „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ ausgezeichnet.

Die Musikschule befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Bockbrauerei in Kreuzberg.

Konzept 

Im Kern des Lehrkonzeptes stehen aktive Schlagzeuger. Diese sollen ihre Erfahrungen aus ihrem Berufsleben an Studierende vermitteln. Dies setzt sich aus einer künstlerischen Weiterbildung und der Vermittlung der Rahmenbedingungen einer beruflichen Laufbahn als professionellen Musiker zusammen. Neben einem festen Team von Dozierenden sind internationale Berufsschlagzeuger in regelmäßigen Abständen als Gastdozierende eingeladen.

Die Ausbildung an der Schule kann in Teilzeit in zwei Arten von Stundenplänen absolviert werden: Zum einen als wöchentliches Curriculum innerhalb von zwölf Monaten oder in Blockseminaren an Wochenenden in 24 Monaten. Der Lehrinhalt ist bei beiden Stundenplänen identisch und die Ausbildung berufsbegleitend möglich.

Neben der Ausbildung zum Profi-Musiker werden Kurse zum Thema Musikdidaktik angeboten, die das pädagogische Konzept der Kindermusikschule fortsetzen und vermitteln.

Drumtrainer Berlin betreibt zusätzlich noch eine Online-Plattform für Lehrinhalte. Auf drumtrainer.online sind verschiedene Kurse mit den Lehrenden von Drumtrainer Berlin verfürgbar, als auch Kurse mit internationalen Drummern. Mit der Plattform verfolgt Drumtrainer das Konzept von blended learning, sprich der Kombination von klassischen Musikunterricht in Klassen- oder Einzelunterricht ergänzt durch Online-Tutorials zur Vertiefung von Inhalten. Drumtrainer ist eine der ersten Musikschulen in Europa, die dieses Konzept selbstständig umgesetzt hat und ihr Curriculum mit eigenen Inhalten Online ergänzt. Die Vertiefungsinhalte sind sowohl für den Kinderunterricht, als auch für die Studierenden des Profiprogramms geeignet.

Weblinks 
 Website von Drumtrainer Berlin
 drumtrainer.online

Einzelnachweise 

Musikschule in Berlin
Unternehmen (Berlin)
Gegründet 2008
Schule in Berlin-Kreuzberg